Trüssel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Trüssel (1873–1965), Schweizer Militärjurist
 Karin Trüssel (* 1976), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin